Bolloré steht für:

 Bolloré, ein französischer Mischkonzern

Bolloré ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Bolloré (1818–1881), französischer Unternehmensgründer
 Thierry Bolloré (* 1963), französischer Manager
 Vincent Bolloré (* 1952), französischer Geschäftsmann und Industrieller